Вернон () — назва багатьох населених пунктів, а також поширені прізвище та ім'я.

Топоніми

Канада 
 Вернон () — місто в Канаді, в провінції Британська Колумбія

США 

 Вернон — округ (графство) у штаті Міссурі
 Вернон — округ (графство) у штаті Вісконсин.
 Вернон — округ (парафія) у штаті Луїзіана
 Вернон — місто, штат Алабама
 Вернон — місто, штат Каліфорнія
 Вернон — місто, штат Коннектикут
 Вернон — місто, штат Флорида
 Вернон — місто, штат Індіана
 Вернон — місто, штат Нью-Йорк
 Вернон — місто, штат Техас
 Вернон — місто, штат Юта
 Вернон — місто, штат Вермонт
 Вернон — місто, штат Вісконсин
 Вернон — селище, штат Іллінойс
 Вернон — селище, штат Мічиган
 Вернон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Вернон — селище, штат Нью-Йорк
 Вернон Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Вернон — переписна місцевість, штат Аризона
 Вернон — переписна місцевість, штат Колорадо

Франція 
 Вернон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Вернон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Вернон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Персоналії

Прізвище 
 Анні Вернон (; 1982) — британська веслувальниця, олімпійська медалістка (2008).
 Майкл Вернон (; 1963) — канадський хокеїст, воротар.
 Рой Вернон (; 1937—1993) — валлійський футболіст, нападник.

Ім'я 
 Вернон Веллс (; 1945) — австралійський актор.
 Вернон Волтерс (; 1917—2002) — американський державний діяч і дипломат.
 Вернон Гендлі (; 1930—2008) — англійський диригент.
 Вернон Де Марко Морлаккі (; 1992) — аргентинський та іспанський футболіст.
 Вернон Коакер (; 1953) — британський політик-лейборист.
 Вернон Норвуд (; 1992) — американський легкоатлет, спринтер, багаторазовий чемпіон світу з естафетного бігу.
 Вернон Сміт (; 1927) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (2002).
 Вернон Шоу (; 1930—2013) — політичний діяч Домініки, президент країни у 1998—2003 роках.

Інше 
 6518 Вернон (6518 Vernon) — астероїд головного поясу, відкритий 23 березня 1990 року.